Тарьего-де-Серрато () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Занимает площадь 20,68 км². Население — 538 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Покровителями города считаются святой архангел Михаил и Богоматерь Канделария (Дева Мария Сретенская).

История 
Город основан в 1545 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Web del ayuntamiento
 
 Comer en Tariego
 Diputación de Palencia

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии